Miquel I Cerulari, Patriarca de Constantinoble del 1043 al 1058 que va consumar el cisma d'Orient
 Miquel I de Portugal dit «l'Usurpador» o «el Tradicionalista» (Lisboa, 1802 - Karlsruhe, 1866), infant de Portugal, regent del Regne (1827-1828) i rei de Portugal (1828-1834) 
 Miquel I Rangabé, emperador romà d'Orient del 811 al 813 
 Miquel I de Romania (Sinaia, Comtat de Prahova, 1921), Rei de Romania en dues ocasions (1927 - 1930 i 1940 - 1947) 
 Miquel I de Rússia (1596 - 1645), primer Tsar de Rússia de la casa de Romànov
 Miquel I o Miquel el Sirià, patriarca de l'Església Ortodoxa Siríaca de 1166 a 1199